India
 Chala – città del Gujarat
 Chala – città del Kerala
 Perù
 Chala – città della provincia di Caravelí
 Distretto di Chala – distretto della provincia di Caravelí
 Tanzania
 Chala – circoscrizione del distretto di Nkasi